Aleksander Albert Krajewski (1818/1819–1903) – polski publicysta, tłumacz
 Aleksander Krajewski – polski dyplomata